Extravagance (1915), een Amerikaanse dramafilm van Charles Giblyn
Extravagance (1916), een Amerikaanse dramafilm van Burton L. King
Extravagance (1919), een Amerikaanse dramafilm van Victor Schertzinger
Extravagance (1921), een Amerikaanse dramafilm van Phil Rosen
Extravagance (1930), een Amerikaanse dramafilm van Phil Rosen